

Astronomia 
 Catena Littrow – struttura geologica della superficie della Luna
 Cratere Littrow – cratere sulla faccia visibile della Luna
 Rimae Littrow – struttura geologica della superficie della Luna
 Valle Taurus-Littrow – valle sulla faccia visibile della Luna

Persone 
 Karl Littrow – fisico austriaco

Pagine correlate 
 Von Littrow